Шафраново — название географических объектов.

Населённые пункты

Абхазия 
 Шафраново — село в Гагрском районе.

Белоруссия 
 Шафраново — хутор в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Шафраново — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Шафраново — деревня в Мантуровском районе Костромской области.

Железнодорожный объект 
 Шафраново — железнодорожная станция в селе Шафраново Альшеевского района Башкортостана.

См. также 
 Шафран